Triáda (z řeckého výrazu pro trojici) může kromě obecného významu trojice znamenat:

 Triáda (organizace) – obecný název pro čínské zločinecké organizace
 Triáda (film) – čínský film (2007)
 Triáda (nakladatelství) – pražské nakladatelství
 jaderná triáda – tři složky jaderné výzbroje rozlišené podle způsobu dopravení jaderné zbraně na cíl
partnerská triáda, fr. ménage à trois – forma polyamorického vztahu tří lidí
 triáda železa – kovy skupiny železa (železo, kobalt, nikl)
triáda (mzdové účetnictví) – slangové označení běžné situace, kdy mzda (nebo část mzdy) podléhá všem třem standardním zákonným srážkám na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň

Související články 
 Nejsvětější Trojice
 Svatá trojice (kuchařství)

Externí odkazy